

Geografia 
 Kosovo
 Klinë o Klina – città del distretto di Peć
 Stati Uniti d'America
 Kline – città della Contea di Barnwell, Carolina del Sud
 Kline – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania

Persone 
 Kline (1921-2013) – pseudonimo di Roger Chevallier, illustratore e fumettista francese
 Kevin Kline – attore statunitense
 Franz Kline – artista statunitense
 Morris Kline – matematico statunitense

Informatica 
 K-line – termine usato in IRC

Altro 
 Klìne (plurale klinai) – letto conviviale utilizzato da greci, etruschi e romani